Old Post Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Post Office (Garland County, Arkansas), ID-Nr. 90000547
 Old Post Office (Polk County, Arkansas), ID-Nr. 91000686
 Old Post Office (Washington County, Arkansas), ID-Nr. 74000503
 Old Post Office (Iowa), ID-Nr. 79000905
 Old Post Office (Kalifornien), ID-Nr. 79000559
 Old Post Office (Louisiana), ID-Nr. 80001718
 Old Post Office (Kennebec County, Maine), ID-Nr. 74000172
 Old Post Office (Waldo County, Maine), ID-Nr. 73000149
 Old Post Office (Maine), ID-Nr. 74000172
 Old Post Office (Massachusetts), ID-Nr. 82005270
 Old Post Office (New Hampshire), ID-Nr. 73000269
 Old Post Office (New Mexico), ID-Nr. 80002544
 Old Post Office (Albany County, New York), ID-Nr. 72000814
 Old Post Office (Otsego County, New York), ID-Nr. 78001895
 Old Post Office (Tennessee), ID-Nr. 73001777

Siehe auch:
 Old Post Office Pavilion in  Washington, D.C., ID-Nr. 73002105
 Old Post Office Building
 Old Federal Building and Post Office
 Old US Post Office